Wirsaladse ist der Familienname von:

 Anastassija Dawydowna Wirsaladse (1883–1968), georgische Pianistin
 Elisso Wirsaladse (* 1942), georgische Pianistin